WorldWideWeb – primo browser per il web
 Albatros W.3 – idrovolante biplano monomotore silurante della Albatros Flugzeugwerke
 W3 – codice vettore IATA di Flyhy Cargo Airlines
 Wonder 3 – serie manga e anime di Osamu Tezuka del 1965